Мірама́с () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 45 км на північний захід від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 9696 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 24323,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Мірамас на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон